Stranded — третий студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный звукозаписывающей компанией Island Records в 1973 году.

Об альбоме 
Диск записан на лондонской Air Studios. Stranded — альбом, где впервые в качестве соавторов выступили коллеги Брайана Ферри, Энди Маккей и Фил Манзанера — поднялся на вершину UK Albums Chart. Трек «Street Life», выпущенный синглом, поднялся до #9 в Британии.

Брайан Ферри относил третий альбом группы к числу своих любимых творений, но что гораздо более примечательно — Брайан Ино в интервью 1977 года также назвал Stranded лучшей работой Roxy Music.

Список композиций 
Все песни написаны Брайаном Ферри, кроме помеченных дополнительно:

Сторона 1
 «Street Life» — 3:29
 «Just Like You» — 3:36
 «Amazona» (Ферри, Фил Манзанера) — 4:16
 «Psalm» — 8:04

Сторона 2
 «Serenade» — 2:59
 «A Song for Europe» (Ферри, Энди Маккей) — 5:46
 «Mother of Pearl» — 6:52
 «Sunset» — 6:04

Участники записи 
 Брайан Ферри — вокал, фортепиано, электропиано
 Джон Густафсон — бас-гитара
 Эдди Джобсон — синтезатор, скрипка
 Энди Маккей — гобой, саксофон
 Фил Манзанера — гитара
 Пол Томпсон — ударные
 Крис Лоуренс — бас-гитара («Sunset»)
 The London Welsh Male Choir — вокал («Psalm»)
 Крис Томас — продюсер записи
 Николя де Виль — дизайн обложки
 Карл Штёккер — фотография

Примечания

Ссылки 
 Stranded @ Super Seventies

Альбомы Roxy Music
Альбомы 1973 года
Альбомы глэм-рока
Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы на английском языке